«Breakaway» puede referirse a:

Música

Álbumes 
 Breakaway (1974), álbum del cantante Kris Kristofferson.
 Breakaway (1975), álbum del cantante Art Garfunkel.
 Breakaway (1976), álbum del cantante Gallagher and Lyle.
 Breakaway (2004), álbum del cantante Kelly Clarkson.

Canciones 
 Breakaway (1964), canción de Irma Thomas.
 Breakaway (1969), canción de The Beach Boys.
 Breakaway (1975), canción de Art Garfunkel.
 Breakaway (1983), canción de Tracey Ullman.
 Breakaway (1991), canción de Donna Summer.
 Breakaway (2004), canción de Kelly Clarkson.
 Breakaway (2007), canción de Tokio Hotel.